Utricularia blanchetii  — однолетнее плотоядное растение, вид рода Пузырчатка (Utricularia) семейства Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

Эндемик Бразилии, где распространено только в штате Баия. Произрастает в сырых песчаных почвах среди скал или горных потоков на высоте 850—1750 м над уровнем моря. Первоначально вид был описан Альфонсом Декандолем в 1844 году.

Классификация 
Вид Utricularia blanchetii входит в род Пузырчатка (Utricularia) семейство Пузырчатковые (Lentibulariaceae).

См. также 
 Виды рода Пузырчатка

Примечания

Литература 
   

Флора Южной Америки
Хищные растения
Эндемики Бразилии
Пузырчатковые
Таксоны растений, названные в честь людей